La Oliy Liga 2013 è la 22ª edizione della massima competizione nazionale per club del Uzbekistan dall'indipendenza del 1992, la squadra campione in carica è il Professional Futbol Klubi Paxtakor.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione dell'Uzbekistan 2014, ammessa alla AFC Champions League 2014
      Ammesse alla AFC Champions League 2014
      Retrocessa in O‘zbekiston Birinchi Ligasi 2014

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calcio nel 2013
Campionato uzbeko di calcio